2 miejscowości w Polsce: 
 Gudniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze 
 Gudniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo